Amphoe Selaphum (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Osten der Provinz Roi Et. Die Provinz Roi Et liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Amphoe Selaphum grenzt an die folgenden Landkreise (von Süden im Uhrzeigersinn): an die Amphoe Phanom Phrai, At Samat, Thung Khao Luang, Thawat Buri, Chiang Khwan, Pho Chai, Phon Thong und Nong Phok in der Provinz Roi Et, sowie an die Amphoe Kut Chum, Sai Mun und Mueang Yasothon der Provinz Yasothon.

Geschichte 
Die Geschichte des Bezirks Selaphum geht zurück auf das Dorf Ban Khao Din Bueng Don (Thai: ), welches nach einer Insel im Sumpf Bueng Don benannt war. 1879 ging daraus Mueang Selaphum Nikhom (Thai: ) hervor, welches 1912 in Selaphum umbenannt und 1914 zu einem Amphoe heraufgestuft wurde.

Ausbildung 
In Amphoe Selaphum befindet sich die Rajabhat-Universität Roi Et.

Verwaltungseinheiten

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Selaphum ist in 18 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 235 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt zehn Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Na Saeng (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Saeng.
 Na Mueang (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Na Mueang.
 Wang Luang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wang Luang.
 Tha Muang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tha Muang.
 Ko Kaeo (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ko Kaeo.
 Nong Luang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Luang.
 Phon Sawan (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Phon Sawan.
 Selaphum (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Klang, Khwan Mueang und Teilen des Tambon Na Mueang.
 Khwao (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khwao.
 Mueang Phrai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Mueang Phrai.

Außerdem gibt es sieben „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Na Ngam (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Ngam.
 Pho Thong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Pho Thong.
 Phu Ngoen (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Phu Ngoen.
 Na Loeng (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Loeng.
 Lao Noi (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Lao Noi.
 Si Wilai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Si Wilai.
 Bueng Kluea (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bueng Kluea.

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Informationen über Amphoe Selaphum von amphoe.com (in thailändischer Sprache)

Selaphum